Albańczycy
 Albańczyk – film fabularny